Bellomo je priimek več oseb:    
 Agapito Bellomo, italijanski rimskokatoliški škof
 Liborio Bellomo, italijanski mafioso
 Nicola Bellomo, italijanski general
 Salvatore Bellomo, belgijsko-italijanski rokoborec

Glej tudi 
 Bellomi